Brentella  è un toponimo molto diffuso nell'Italia Nordorientale, riferito a diversi corsi d'acqua. È infatti il diminutivo di Brenta, a sua volta derivato dal germanico “Brint” (fontana) o “Brunnen” (scorrere dell'acqua).
Si ricordano:

 il canale Brentella, che mette in comunicazione il Brenta e il Bacchiglione nei pressi di Padova; 
 il rio Brentella, affluente destro del torrente Cismon, nel quale sfocia in corrispondenza di San Martino di Castrozza;
 Il canale Brentella di Pederobba, dell'alto Trevigiano;
 la roggia Brentella o canale Unico che si diparte dal Brenta in località Rivarotta di Bassano del Grappa;
 il rio Brentella di Porcia;
 il rio Brentella di Zoppola; 
 il canale Brentella, di Torreano; 
 la sorgente Brentella delle terme di Caldiero.